Татариново — название населённых пунктов в России.

Вологодская область 
 Татариново — деревня в Вологодском районе.
 Татариново — деревня в Кичменгско-Городецком районе.

Костромская область 
 Татариново — деревня в Костромском районе.
 Татариново — деревня в Макарьевском районе.

Московская область 
 Татариново — деревня в городском округе Домодедово.
 Татариново — деревня в Можайском районе.
 Татариново — село в Ступинском районе.

Орловская область 
 Татариново — село в Колпнянском районе.

Тверская область 
 Татариново — деревня в Селижаровском районе.

Ярославская область 
 Татариново — деревня в Некрасовском районе.